Эмери IV (; 1030/1033 — ) — 11-й виконт Туара с 1055 года.

Биография

Правление 
Сын Жоффруа II де Туар. Участвовал в феодальных войнах и в испанской Реконкисте (взятии Барбастро).

В битве при Гастингсе в 1066 году командовал отрядом пуатевинцев, бретонцев и анжуйцев. Отказался от предложенных Вильгельмом Завоевателем земель в Англии в обмен на денежное вознаграждение.

В 1093 году убит двумя своими рыцарями. Причина убийства неизвестна.

Семья 
Первая жена (свадьба ок. 1050) — Аремгарда (Оренгарда) де Молеон (ок. 1035—1070), дочь Жоффруа де Молеона. Дети:
 Эмери, упом. 1090
 Элеонора (1050—1093), жена Бозона II, виконта де Шательро (1050—1092)
 Герберт II (ум. 1102), виконт Туара
 Жоффруа III (ум. после 1123), виконт Туара
 Хильдегарда, с ок. 1065 жена Юга VI Лузиньяна.

Вторая жена (1070) — Амелина.

Литература 
 Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest et des musées de …, Том 26

Ссылки 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/poitwest.htm#AimeryIVThouarsdied1093B

Родившиеся в 1030-е годы
Виконты де Туар
Виконты Франции XI века
Участники Нормандского завоевания Англии
Жертвы убийств
Участники битвы при Гастингсе (соратники Вильгельма Завоевателя)